ТЮТ — многозначная аббревиатура:
 ТЮТ — Театр юношеского творчества
 ТЮТ — Туймазинский юридический техникум

См. также 
  — аббревиатура латиницей